

En Belgique 
 La halle aux draps de Bruges, au pied du beffroi de Bruges
 La halle aux draps de Gand, au pied du beffroi de Gand
 La halle aux draps de Liège
 La halle aux draps de Louvain, aujourd'hui intégrée aux Halles universitaires de Louvain
 La halle aux draps de Tournai
 Les halles aux draps d'Ypres

En Pologne 
 Le Sukiennice, ou halles aux draps de Cracovie